Gregorio puede referirse a: 
 Gregorio, nombre de pila masculino:
 Goyo, hipocorístico;
 Gregoria, variante femenina;
 Goya, hipocorístico de la variante femenina;

Juristas 
 Gregorio o Gregoriano, autor a quien se atribuye el Código Gregoriano.

Religión

Santos y beatos 
Papas
 San Gregorio Magno (540-604), el sexagésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica – Festividad: 12 de marzo;
 San Gregorio II (†731), Papa y Santo de la Iglesia Católica – Festividad: 2 de febrero;
 San Gregorio III (†741), Papa y Santo de la Iglesia Católica – Festividad: 28 de noviembre;
 San Gregorio VII (1020-1085), Papa y Santo de la Iglesia Católica – Festividad: 25 de mayo;
Otros
 San Gregorio de Nacianzo, el Viejo (276-374), obispo y santo de la Iglesia Católica – Festividad: 1 de enero;
 San Gregorio de Nacianzo, el Joven (329–389), obispo y santo de la Iglesia Católica – Festividad: 2 de enero y 25 de enero;
 San Gregorio de Nisa (334–394), obispo – Festividad: 9 de marzo, 10 de enero; 14 de junio, y 19 de julio;
 San Gregorio el Iluminador (†328), obispo – Festividad: 30 de septiembre;
 San Gregorio de Tours (†594), obispo de Tours – Festividad: 17 de noviembre;
 San Gregorio Ostiense (†1044), abad del monasterio de San Cosme y Damián – Festividad: 9 de mayo;

Papas 
 Gregorio I (590-604) conocido como San Gregorio Magno
 Gregorio II (715-731)
 Gregorio III (731-741)
 Gregorio IV (827-844)
 Gregorio V (996-999)
 Gregorio VI (1045-1046)
 Gregorio VII (1073-1085)
 Gregorio VIII (1187)
 Gregorio IX (1227-1241)
 Gregorio X (1272-1276)
 Gregorio XI (1370-1378)
 Gregorio XII (1406-1415)
 Gregorio XIII (1572-1585)
 Gregorio XIV (1590-1591)
 Gregorio XV (1621-1623)
 Gregorio XVI (1831-1846)

Obispos 
 Gregorio (1143-1146), obispo de Tarragona

Otros 

 La película peruana Gregorio.